Манастир Илиње може бити:

 Манастир Илиње (Каблар), манастир у Епархији жичкој
 Манастир Илиње (Очаге), манастир у Епархији шабачкој